Tappeser ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrix Tappeser (* 1954), deutsche Biologin und Politikerin
 Klaus Tappeser (* 1957), deutscher Politiker
 Rainer Tappeser (* 1941), deutscher Künstler